За́мок Ле́нцбург (также Ленцбургский замок) расположен в старой части города Ленцбурга, в кантоне Аргау, в Швейцарии. Считается одним из самых старых и важных замков Швейцарии. Замок стоит на холме, который возвышается примерно на 100 м над окружающей равниной. Самые древние части замка были построены в XI веке. С 1956 замок находится под охраной кантона Аргау.

История 
Замок впервые упоминается под названием Schloss Lenzburg в 983 как резиденция графа фон Ленцбурга. В 1173 замок в качестве лена передается Кибургу. В 1230 у подножья крепости основано поселение с рынком. Среди предыдущих владельцев замка — немецкий император Фридрих I Барбаросса (XII век), соорудивший сторожевую башню и немецкий король Рудольф I Габсбург (XIV век), построивший охотничий домик. После 1804 замок сдавался кантоном в аренду, пока не был продан в 1860. В последующий период у замка было несколько владельцев, в том числе отец немецкого поэта Франка Ведекинда. В 1893 американские владельцы сделали ремонт в замке. В 1956 кантон выкупил замок.

Сегодня замок Ленцбург — центральный исторический музей кантона Аргау. Его экспозиция расположена на четырех этажах основного здания замка.

Ленцбург
Здания и сооружения Аргау